Pigés kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pigés (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Pigés (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar